Mauro Meconi (1980) – attore italiano
 Silvano Meconi (1931-2005) – pesista italiano